Влади́мир Ива́нович Пономарёв: Пономарёв, Владимир Иванович (1892—1951) — русский танцовщик, педагог-хореограф, балетмейстер.
 Пономарёв, Владимир Иванович (род. 1952) — советский легкоатлет, тренер по лёгкой атлетике.